Удрай (Удрай Малый) — озеро в Первомайской волости Новосокольнического района Псковской области
Удрай (Удрай Большой) — озеро в Маевской волости Новосокольнического района Псковской области
Удрай (Большой Удрай) — река в Псковской области
Малый Удрай (Удрайка) — река в Псковской области